Karol Broniewski (1889–1978) –  polski dyrygent chóralny, pedagog muzyczny, kompozytor i działacz ruchu śpiewaczego
 Karol Broniewski (1916–1977) – podpułkownik ludowego Wojska Polskiego, uczestnik II wojny światowej